Verhülsdonk ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Verhülsdonk (1884–1934), deutscher Journalist und Politiker (Zentrum)
 Eduard Verhülsdonk (Journalist) (1914–1995), deutscher Journalist, Sohn von Eduard Verhülsdonk (1884–1934)
 Roswitha Verhülsdonk (* 1927), deutsche Politikerin (CDU)